Illek ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Illek (* 1964), deutscher Manager
 Jiří Illek, tschechoslowakischer Radrennfahrer